Акия (или Аккиа) — правитель города Ашшура в конце XXI века до н. э.

Литература 
 
 

Ассирийские правители
Правители Азии XXI века до н. э.
Персоналии по алфавиту